Klacks steht für:

 Klacks, Synonym für Klecks
 Klacks, Pseudonym von Ernst Leverkus (1922–1998), deutscher Motorradjournalist

Siehe auch:

 KLAX
 Glax